

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Biedaszkowo – część miasta Bydgoszcz
 Biedaszkowo – część miasta Piła
 Biedaszkowo – przysiółek wsi Ruda Żmigrodzka w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród
 Biedaszkowo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk